Niemcy:
 Göllnitz – dzielnica gminy Sallgast w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Göllnitz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Osoby:
 Gerhard Göllnitz – niemiecki psycholog